Befort bezeichnet:
 Befort (Luxemburg), Gemeinde in Luxemburg

Befort ist der Familienname folgender Personen:
 Luise Befort (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Maximilian Befort (* 1989), deutscher Schauspieler